Григорий Михайлович Савоненков (5 (17) марта 1898, станция Тёмкино Смоленской губернии — 4 февраля 1975, Москва) — советский военачальник, дипломат. Генерал-полковник интендантской службы (1951), Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса.

Биография 
Член ВКП(б). Окончил Курсы военных интендантов (1924).
 С 1918 г. — служба в РККА.
 1924—1943 гг. — начальник окружной продовольственной базы, Управления военно-строительных работ, Квартирно-эксплуатационного отдела Ленинградского военного округа, Управления продовольственного снабжения Ленинградского фронта.
 1943—1944 гг. — начальник Тыла Ленинградского фронта, заместитель командующего Ленинградским фронтом.
 1944—1947 гг. — заместитель председателя Союзной Контрольной Комиссии в Финляндии.
 1948—1951 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посланник СССР в Финляндии.
 1951—1969 гг. — служба в аппарате Военного министерства, Министерства обороны СССР.

Похоронен на Новодевичьем кладбище (6 уч. 28 ряд).

Награды 
 3 ордена Ленина.
 5 орденов Красного Знамени.
 Орден Кутузова I степени (22.6.1944).
 Орден Трудового Красного Знамени
 медали.

Примечания

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991

Послы СССР в Финляндии
Интенданты Великой Отечественной войны
Похороненные на Новодевичьем кладбище